«Гурамишви́ли» () — станция Ахметели-Варкетилской линии Тбилисского метрополитена, располагается между станциями «Сараджишвили» и «Грмагеле».

История 
Открыта 16 ноября 1985 года. До 1992 года станция носила название «ТЭМКА» ( — ТЭВЗ, Тбилисский электровозостроительный завод).

Название 
Название было дано по одноимённому проспекту, в свою очередь, названному в честь поэта Давида Гурамишвили.

Архитектура и оформление 
Путевые стены отделаны тёмно-коричневым мрамором украшены тёмными полукругами. Станция освещается рядом круглых люстр. В вестибюле находятся рельефы с символическими изображениями людей.

Выходы и пересадки 
Со станции один выход — в южном направлении. В северном торце, где первоначально планировался выход, располагается лестница, ведущая к СТП.

Путевое развитие 
До 1989 года станция была конечной, сохранился пошёрстный съезд между путями. Кроме того, за станцией к обоим путям примыкают служебные соединительные ветви, ведущие в депо ТЧ-2 «Глдани».

Ссылки 
 Metro station « Guramishvili» 
 Схема путевого развития Тбилисского метрополитена 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1985 году